Il doppio maschile del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tommy Ho e Brett Steven che hanno battuto in finale Gary Muller e Piet Norval 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Byron Black /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (quarti di finale)

 Jared Palmer /  Richey Reneberg (primo turno)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (primo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1995